«Лето солнечного затмения» (: ниссёку но нацу) — японский чёрно-белый фильм-драма 1956 года, поставленный режиссёром Хиромити Хорикавой по произведению Синтаро Исихары, исполнившего в фильме главную роль.

Сюжет 
Наоки Мисима чувствует себя чужим в своей семье. Наоки встречает Андзуко, с которой дружил в детстве. В нём просыпается чувство к Андзуко, но он начинает подозревать, что она встречается со многими мужчинами. Раздосадованный, Наоки сходится с Сэцуко, красивой женщиной средних лет, с которой он случайно познакомился. Отец Наоки отбивает у своего сына, старшего брата Наоки, его невесту. Не уступает ему и мать — в отсутствие мужа она приводит к себе любовника. Сначала Наоки ненавидит отца, но, когда узнаёт, что его мать сама виновата в измене отца, он навещает его в больнице и признаётся, что сам подстроил его ранение. Без цели, словно во сне, бродит Наоки по берегу моря. Его подбирает проезжающая мимо на машине Сэцуко.

В ролях 
 Синтаро Исихара — Наоки Мисима
 Акихико Хирата — Масаки Мисима
 Со Ямамура — Кодзо Мисима
 Кунико Миякэ — Акико Мисима
 Ёко Цукаса — Андзуко
 Сэцуко Вакаяма — Таэко
 Ацуси Хонго — Рёити
 Миэко Такаминэ — Сэцуко
 Хадзимэ Идзу — Хамасаки
 Норико Сэнгоку — Тосими

Премьеры 
  — 26 сентября 1956 года — национальная премьера фильма в Токио

Примечания

Ссылки 
 日蝕の夏 на сайте журнала «Кинэма Дзюмпо»

Литература 
 Ивасаки, Акира, «Современное японское кино», 1958, (русский перевод 1962, Переводчики: Владимир Гривнин, Л. Левин), — М.: Искусство, 1962, С. 225.

Фильмы Японии 1956 года
Фильмы кинокомпании «Никкацу»
фильмы-драмы Японии
Чёрно-белые фильмы Японии
Экранизации романов Японии